Армель Герн (, , Морж, Во — , Марманд, Ло и Гаронна) — швейцарский и французский поэт, переводчик, эссеист, писал на французском языке.

Биография 
Отец — инженер, по рождению швейцарец, мать — француженка. В 1918 году родители разошлись, Армель остался с отцом, они переехали во Францию. Окончил лицей в Сен-Жермен-ан-Ле. После 1928 года порвал с отцом. Девять месяцев преподавал французский и гимнастику в лицее в Сирии, в 1930 году вернулся во Францию. Учился в Сорбонне. Первую книгу стихов выпустил в 1934 году. Подружился с Андре Массоном, Андре Бретоном, Жоржем Батаем, Полем Элюаром. Начал переводить (Гимны Новалиса вышли в его переводе в 1938 году, в 1940 году он взялся за Рильке).

Во время Второй мировой войны участвовал в Сопротивлении, входил в британское Управление специальных операций. В июне 1943 году был арестован гестапо, отправлен в лагерь во Френ, затем в Компьень, а потом в Бухенвальд, но по дороге ему удалось бежать, а в дальнейшем перебраться в Лондон.

После войны занимался переводами немецкой, английской, арабской, китайской и японской словесности — поэзии и прозы. Особенно значимы были его переводы немецких романтиков (составленная им книга Немецкие романтики, 1956, была переиздана в 1963 и 2004 годах). Дружил с Жаном-Луи Барро, Бернаносом, Чораном, его творчество высоко ценили Андре Бретон, Морис Бланшо, Ив Бонфуа, Робер Сабатье.

В 1960 году купил ветряную мельницу в департаменте Ло и Гаронна, реставрировал её и с 1964 года жил на ней. Составил и откомментировал том произведений Нерваля (1966). Умер в больнице после разрыва аорты и тринадцатидневной комы. Похоронен на кладбище неподалёку от своей мельницы.

Сочинения

Оригинальные произведения 
 Oraux (1934)
 Le livre des quatre éléments (1938, переизд. 2001)
 La Cathédrale des douleurs (1945)
 Mythologie de l’homme (1945, переизд. 1946, 2005)
 Danse des morts (1946, переизд. 2005)
 La nuit veille (1954, переизд. 2006)
 Le Temps des signes (1957, переизд. 1977, 2005)
 Le Testament de la perdition (1961)
 Les Jours de l’Apocalypse (1967, переизд. 2008)
 Rhapsodie des fins dernières (1977)
 Le jardin colérique (1977)
 L'Âme insurgée, écrits sur le Romantisme (1977, переизд. 2011)
 Temps coupable (1978)
 À Contre-Monde (1979)
 Au bout du temps (1981)
 Le Poids vivant de la parole (1983)
 Fragments (1985)
 Les Veilles du prochain livre (2000)
 Journal, 1941—1942 et autres textes (2000)
 Le Poids vivant de la parole (2007, избранное)
 André Masson ou les autres valeurs (2007)

Переводы 
С немецкого — Парацельс, Жан Поль, Новалис, Людвиг Тик, Гёльдерлин, Клейст, братья Гримм, Рильке, Канетти, Дюрренматт, Бубер, Кандинский, Клее, Вольс и др.

С английского — Облако неведения, Шекспир, Мелвилл, Стивенсон, Вирджиния Вулф, Чогьям Трунгпа Ринпоче.

С арабского — Тысяча и одна ночь.

С китайского — Лао Цзы, Сон в красном тереме.

С японского — Кавабата и др.

Также переводил богослужебные тексты с древнегреческого и латинского.

Переписка 
 Lettres de Guerne à Cioran, 1955—1978. Lectoure: Le Capucin, 2001
 Armel Guerne - Dom Claude Jean-Nesmy, Lettres 1954-1980. Lectoure: Le Capucin, 2005

Литература 
 Armel Guerne entre le verbe et la foudre: exposition présentée du 13 octobre au 1er décembre 2001. Charleville-Mézières: Bibliothèque municipale de Charleville-Mézières, 2001

Ссылки 
 Персональный сайт 
 Биография 
 Сайт Ассоциации друзей Армеля Герна 

Писатели Франции
Писатели Швейцарии
Поэты Франции
Французские поэты XX века
Поэты Швейцарии
Переводчики Франции
Переводчики поэзии на французский язык
Эссеисты Франции
Эссеисты по алфавиту
Полиглоты
Умершие во Франции